Melander är ett svenskt efternamn, som också kan skrivas Mellander. Förledet Mel- syftar vanligen på ett ortnamn som Mel(l)by. Efterledet -ander är grekiskans ord för man. Enligt offentlig statistik tillgänglig i augusti 2017 var följande antal personer bosatta i Sverige respektive Finland med stavningen
 Melander: Sverige 2846, Finland 254
 Mellander: Sverige 270, Finland 23
 Totalt: Sverige 3116, Finland 277.

Personer med efternamnet Melander
 Adolf Emil Melander (1845–1933), arkitekt
 Adolf Fredrik Melander (1816–1902), läkare
 Anders Melander (född 1948), popmusiker
 Arne Melander (1940–2017), farmakolog, professor
 Arne Melander (ingenjör) (född 1948), professor
 Axel Leonard Melander (1878–1962), amerikansk entomolog

 Björn Melander (född 1944), teaterman
 Brita Mellander-Jungermann (född 1934), keramiker, formgivare och skulptör

 Carl Anton Melander (1846–1914), filolog, översättare och botanist
 Charlotta Mellander (född 1971), nationalekonom och professor
 Daniel Melanderhjelm (ursprungligen Melander, 1726-1810), astronom

 Dennis Melander (född 1983), fotbollsspelare

 Elisabeth Melander (född 1957), sångerska
 Emil Melander (1856–1930), militär och författare
 Eric Melander (1672–1745), teolog, professor, universitetsrektor
 Eva Melander (född 1974), skådespelare

 Gustaf Melander (1861–1938), finländsk fysiker och meteorolog
 Göran Melander (född 1938), folkrättsjurist

 Hjalmar Mellander (1880–1919), friidrottare (femkamp)

 Jerd Mellander (1934–1992), skulptör
 Johan Melander, flera personer
 Johan Melander (filolog) (1878–1947)
 Johan Melander (idrottare) (född 1983), fotbollsspelare
 John Melander (1875–1935), präst

 Karl Mellander (1888–1966), arkivarie
 Kurt Melander (1858–1941), finländsk historiker

 Lars Melander, flera personer
 Lars Melander (kemist) (1919–2008), professor
 Lars Melander (militär) (1896–1962), finländsk militär
 Love Melander (född 1964), illusionist

 Nils Melander (1895–1980), tecknare

 Olof Mellander (1911–1984), pediatriker
 Oskar Mellander (född 1979), regissör och manusförfattare

 Peter Melander von Holzappel (1589–1648), kejserlig fältherre under trettioåriga kriget

 Richard Melander (1857–1922), militär och författare
 Runa Melander (1893–1977), svensk-finländsk hushållsundervisningspionjär

 Sigun Melander (1936–2013), lärare och konstkritiker
 Simon Melander (1684–1762), kontraktsprost, riksdagsman
 Stefan Melander (född 1957), travtränare och travkusk
 Stina-Britta Melander (1924–2010), operasångerska
 Sven Melander (1947–2022), programledare och skådespelare
 Sven Melander (musiklärare) (1924–1992)

 Toini Melander (1894–1969), finländsk bibliotekarie
 Tord Melander (född 1939), skribent och författare

 Viveca Melander (född 1945), författare och översättare

 Yngve Melander (1862–1939), skolman

 Zacharias Melander (1681–1738), borgmästare i Lund

Fiktiva personer 
 Fredrik Melander i Sjöwall-Wahlöös deckare

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland